La Serie B 1985-1986 è stata la 54ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra l'8 settembre 1985 e il 15 giugno 1986 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Oliviero Garlini () con 18 reti.

Avvenimenti 
I verdetti finali di questa edizione della Serie B furono influenzati da vicende economiche e giudiziarie (in primo luogo il secondo scandalo del Totonero) che videro coinvolte alcune squadre. In zona promozione ritornò in Serie A l', promosso con due giornate di anticipo. Seconda promozione consecutiva per il  e per il : i berici furono però coinvolti nello scandalo del Totonero, vedendosi così revocata la promozione. Al loro posto fu promosso l' (all'esordio in massima serie), che riuscì ad evitare lo spareggio contro la , penalizzata di un punto perché coinvolta anch'essa nello scandalo del Totonero.

Lo scandalo ebbe anche delle ripercussioni nella parte bassa della classifica: il , retrocesso sul campo dopo aver sfiorato la promozione l'anno precedente, fu ulteriormente declassato in Serie C2. Fu inoltre annullata la retrocessione del , ripescato in sostituzione del  (anch'esso coinvolto nello scandalo del Totonero), radiato dai campionati professionistici per fallimento. Retrocessero pertanto in Serie C1 le ultime due classificate, il  e il .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1986-1987.
      Retrocesso in Serie C1 1986-1987.
      Retrocesso in Serie C2 1986-1987.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.

Note:
La Triestina ha scontato 1 punto di penalizzazione per illecito sportivo nello scandalo del Secondo Totonero.
Il Pescara è stato poi ripescato in Serie B 1986-1987 in sostituzione del fallito Palermo.
Il Perugia retrocesso direttamente in Serie C2 per illecito sportivo nello scandalo del Secondo Totonero.
L’Ascoli partecipa alla Coppa Mitropa 1986-1987

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1986. Modena, Panini, 1986.
 Arrigo Beltrami (a cura di). Almanacco illustrato del calcio 1987. Modena, Panini, 1987.
 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
1985